Гульбинский — фамилия. Известные носители:

 Гульбинский, Николай Арсеньевич (род. 1959) — российский журналист, политолог, публицист, писатель.

 Владиславлев, Игнатий Владиславович (наст. фам. Гульбинский; 1880—1962) — советский литературовед, библиограф.